Dit is een lijst van planetoïden 52001-52100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (52001) - || 2001 UO30|| 16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (52002) - || 2001 UT30|| 16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (52003) - || 2001 VB77|| 8 november 2001 || NEAT
|-
| (52004) - || 2001 YH2 || 18 december 2001 || J. V. McClusky
|-
| (52005) Maik || 2002 CL3|| 8 februari 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (52006) - || 2002 EK31|| 10 maart 2002 || LINEAR
|-
| (52007) - || 2002 EQ47|| 12 maart 2002 || NEAT
|-
| (52008) - || 2002 EP111|| 9 maart 2002 || CSS
|-
| (52009) - || 2002 EU146|| 14 maart 2002 || LONEOS
|-
| (52010) - || 2002 JA59|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (52011) - || 2002 LW19|| 6 juni 2002 || LINEAR
|-
| (52012) - || 2002 LQ55|| 15 juni 2002 || LINEAR
|-
| (52013) - || 2002 LJ59|| 12 juni 2002 || LONEOS
|-
| (52014) - || 2002 NZ13|| 4 juli 2002 || NEAT
|-
| (52015) - || 2002 NG17|| 13 juli 2002 || LINEAR
|-
| (52016) - || 2002 NO18|| 9 juli 2002 || LINEAR
|-
| (52017) - || 2002 NB27|| 9 juli 2002 || LINEAR
|-
| (52018) - || 2002 NO27|| 9 juli 2002 || LINEAR
|-
| (52019) - || 2002 NO32|| 13 juli 2002 || LINEAR
|-
| (52020) - || 2002 NM33|| 14 juli 2002 || LINEAR
|-
| (52021) - || 2002 NK39|| 13 juli 2002 || LINEAR
|-
| (52022) - || 2002 NQ52|| 14 juli 2002 || NEAT
|-
| (52023) - || 2002 OH3 || 17 juli 2002 || LINEAR
|-
| (52024) - || 2002 OH4 || 17 juli 2002 || LINEAR
|-
| (52025) - || 2002 OR17|| 18 juli 2002 || LINEAR
|-
| (52026) - || 2002 OA24|| 28 juli 2002 || NEAT
|-
| (52027) - || 2002 OB24|| 28 juli 2002 || NEAT
|-
| (52028) - || 2002 PT29|| 6 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52029) - || 2002 PN32|| 6 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52030) - || 2002 PX33|| 6 augustus 2002 || CINEOS
|-
| (52031) - || 2002 PU35|| 6 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52032) - || 2002 PK37|| 5 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52033) - || 2002 PT41|| 5 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52034) - || 2002 PX42|| 9 augustus 2002 || J. Nomen
|-
| (52035) - || 2002 PS43|| 4 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52036) - || 2002 PV46|| 9 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52037) - || 2002 PR47|| 10 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52038) - || 2002 PX48|| 10 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52039) - || 2002 PB59|| 10 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52040) - || 2002 PJ61|| 11 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52041) - || 2002 PT61|| 11 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52042) - || 2002 PH63|| 8 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52043) - || 2002 PM75|| 12 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52044) - || 2002 PN75|| 12 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52045) - || 2002 PE80|| 4 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52046) - || 2002 PH83|| 10 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52047) - || 2002 PC85|| 10 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52048) - || 2002 PL92|| 14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52049) - || 2002 PL95|| 14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52050) - || 2002 PV96|| 14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52051) - || 2002 PA97|| 14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52052) - || 2002 PJ115|| 12 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52053) - || 2002 PQ119|| 13 augustus 2002 || LONEOS
|-
| (52054) - || 2002 PB121|| 13 augustus 2002 || LONEOS
|-
| (52055) - || 2002 PR126|| 14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52056) - || 2002 PO130|| 14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52057) - || 2002 PS130|| 15 augustus 2002 || Tenagra
|-
| (52058) - || 2002 PQ132|| 14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52059) - || 2002 PH133|| 14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (52060) - || 2002 QJ7 || 16 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52061) - || 2002 QR9 || 20 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52062) - || 2002 QL12|| 26 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52063) - || 2002 QS18|| 26 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52064) - || 2002 QH20|| 28 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52065) - || 2002 QA23|| 27 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52066) - || 2002 QF27|| 28 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52067) - || 2002 QE36|| 29 augustus 2002 || Ametlla de Mar
|-
| (52068) - || 2002 QX40|| 29 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52069) - || 2002 QJ41|| 29 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52070) - || 2002 QP41|| 29 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52071) - || 2002 QX41|| 29 augustus 2002 || NEAT
|-
| (52072) - || 2002 QC45|| 29 augustus 2002 || Spacewatch
|-
| (52073) - || 2002 QD45|| 29 augustus 2002 || Spacewatch
|-
| (52074) - || 2002 RJ2 || 4 september 2002 || LONEOS
|-
| (52075) - || 2002 RL7 || 3 september 2002 || NEAT
|-
| (52076) - || 2002 RE29|| 3 september 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (52077) - || 2002 RJ30|| 4 september 2002 || LONEOS
|-
| (52078) - || 2002 RA34|| 4 september 2002 || LONEOS
|-
| (52079) - || 2002 RU61|| 5 september 2002 || LINEAR
|-
| (52080) - || 2002 RZ62|| 5 september 2002 || LINEAR
|-
| (52081) - || 2002 RM71|| 5 september 2002 || LONEOS
|-
| (52082) - || 2002 RU87|| 5 september 2002 || LINEAR
|-
| (52083) - || 2002 RQ88|| 5 september 2002 || LINEAR
|-
| (52084) - || 2002 RC93|| 5 september 2002 || LONEOS
|-
| (52085) - || 2002 RC102|| 5 september 2002 || LINEAR
|-
| (52086) - || 2002 RY108|| 5 september 2002 || NEAT
|-
| (52087) - || 2002 RH111|| 6 september 2002 || LINEAR
|-
| (52088) - || 2014 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52089) - || 2027 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52090) - || 2046 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52091) - || 2075 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52092) - || 2083 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52093) - || 2088 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52094) - || 2177 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52095) - || 2191 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52096) - || 2221 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52097) - || 2565 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52098) - || 2568 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52099) - || 2589 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52100) - || 2591 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten